Universitat de Munic (del seu nom en alemany Ludwig-Maximilians-Universität), universitat de la ciutat de Munic (Alemanya)
 Universitat Loyola Marymount (del seu nom en anglès Loyola Marymount University), universitat privada jesuïta amb seu a Los Angeles (Estats Units)